

Semifinais
HJK Helsinki 0-0 HIFK Helsinki

ÅIFK Turku  wo Reipas Viipuri

replays
HJK Helsinki 0-0 HIFK Helsinki

HJK Helsinki 4-0 HIFK Helsinki

Final
 HJK Helsinki 7-1 ÅIFK Turku

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol